Вале́рий Ива́нович Суббо́тин (12 декабря 1919, Баку — 19 октября 2008) — российский советский учёный, академик АН СССР (с 23 декабря 1987, с 1991 года — академик РАН), специалист в области ядерной энергетики и теплофизики, доктор технических наук, профессор (1960).

Биография 
В 1942 году окончил Азербайджанский индустриальный институт в г. Баку. В 1943—1948 годах работал в управлении «Кавказэнергомонтаж», в 1948—1953 годах — научный сотрудник Энергетического института АН Азербайджанской ССР. С 1953 года — в Физико-энергетическом институте (г. Обнинск), с 1969 — заместитель директора этого института.

С 1975 по 1984 год первый директор НПО «Энергия» Минэнерго СССР (Москва).

В 1977-1988 гг. заведующий кафедрой теплофизики Московского инженерно-физического института. Член КПСС с 1946 года.

С 23 декабря 1987 — академик по Отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления.

Скончался 19 октября 2008 года. Похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище.

Деятельность 
Руководил теплофизическими, физико-химическими и гидродинамическими исследованиями для ядерных энергетических установок, охлаждаемых водой высокого давления и жидкими металлами. Являлся одним из создателей преобразователей ядерной энергии в тепловую и электрическую на базе термоэлектрических, термоэмиссионных и паротурбинных установок.

Валерий Иванович Субботин руководил многочисленными научными исследованиями по термоядерным реакторам с инерционным удержанием плазмы, а также экспериментальными расчётными работами для сверхмощных магнитов с гелиевым охлаждением, проводимыми МИФИ совместно с ведущими институтами Академии наук и Минсредмаша.

Один из создателей школы технологов жидкометаллических теплоносителей и физикохимиков в Физико-энергетическом институте города Обнинска. Являлся советником Президиума РАН, а также председателем Комиссии по проблеме «Использование энергоаккумулирующих веществ в машиностроении, механике и экологии» Российской академии наук, членом бюро Отделения физико-технических проблем энергетики и научных советов РАН, Минобразования, Минатома. Главный научный сотрудник Института прикладной математики.

Труды Субботина включают в себя более 200 научных публикаций, в том числе 10 монографий.

Семья 

 Отец — Иван Фёдорович Субботин, военный моряк, вероятно военно-морской медик. В начале 1950-х майор Каспийской военной флотилии.
 Мать — Татьяна Александровна, в девичестве Серебровская, из дворянской семьи, врач-логопед.
 Жена Ирина Сергеевна Субботина.
 Двое детей. Сын — Алексей Субботин. Дочь — Юлия Субботина (род. 1961, физик по профессии) — была замужем за поэтом Сергеем Михалковым.

Награды 
 Лауреат Ленинской премии (1964)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (8 августа 2000 года) — за многолетнюю плодотворную работу и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 орден Трудового Красного Знамени (14.12.1979)
 медали
 Благодарность Президента Российской Федерации (4 июня 1999 года) — за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетний добросовестный труд и в связи с 275-летием Российской академии наук.

Примечания

Литература 
 Колотилина Е. Не раз он шёл наперекор… // Обнинск. — № 164 (3238). — 2009. — Декабрь.

Ссылки 
 
 Валерий Иванович Субботин
 Козлов Ф. А., Фролов Ю. В. В. И. Субботин: страницы жизни и деятельности
 http://www.biblioatom.ru/founders/subbotin_valeriy_ivanovich/

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Теплофизики России
Энергетики России
Члены КПСС
Сотрудники Физико-энергетического института
Сотрудники Института прикладной математики РАН
Теплофизики СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище